Metuktire steht für:

 Metuktire (Volk), indigenes Volk in Brasilien

Personen:
 Raoni Metuktire, Häuptling des Kayapo-Volkes